Арса́кий (Арсакий Тарсийский; ранее 324, Тарс — 11 ноября 405, Константинополь) — архиепископ Константинополя (404 — 405). Происходил из Тарса киликийского. Брат архиепископа Нектария, возглавлявшего константинопольскую кафедру с 381 по 397 год.

Арсакий был пресвитером в Константинополе и принадлежал к числу противников Иоанна Златоуста. На Соборе под Дубом в июле 403 года Арсакий был в числе обвинителей против Иоанна Златоуста. Собор осудил Иоанна и выбрал Арсакия на первосвятительскую кафедру. Арсакию на тот момент было больше 80 лет. По свидетельству Сократа Схоластика, Арсакий отличался особенной кротостью, мирно управлял своею паствою.. Созомен писал противоположное: во время его архиепископства в столице империи были гонения на сторонников Иоанна Златоуста, причиной гонений был раскол. Сторонники Иоанна Златоуста прекратили молитвенное и евхаристическое общение с Арсакием и проводили свои отдельные молитвенные собрания на окраине города. Арсакий, почувствовал себя униженным, пожаловался императору. Император послал войска для разгона молящихся. Трибун, получив повеление от императора, напал с воинами на собравшихся, и простых людей разогнал палками и камнями, а тех, кто был познатнее и ревностнее привержен к Иоанну, заключил под стражу. При нападении на собрание верующих женщины чрез насилие были лишаемы украшений: одни воины отнимали у них ожерелья, золотые пояса, шейные цепи и браслеты, а другие вытаскивали из ушей, вместе с оконечностями их, серьги. В городе настала атмосфера страха, улицы опустели: собрания прекратились, одни люди прятались по домам, а другие совсем бежали из города.

Иоанн Златоуст в своём письме из изгнания называл Арсакия «болтуном» (), «волком в овечьей шкуре» (), «прелюбодеем» () и «злым священником» ():
.

Палладий Еленопольский в своей книге «Диалог Палладия, епископа Еленопольского, с Феодором, Римским диаконом, повествующий о житии блаженного Иоанна, епископа Константинопольского, Златоуста» отзывался о Арсакии следующим образом: 

Арсакий канонизирован Православной церковью в лике святителей, память совершается 11 октября (по юлианскому календарю).

Примечания

Литература 
 Арсакий, Патриарх Константинопольский, святитель // Православная энциклопедия
 Dictionary of Christian Biography and Literature to the End of the Sixth Century p. 95

Ссылки 
 ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ. 11 Οκτωβρίου Οἱ Ἅγιοι Νεκτάριος, Ἀρσάκιος καὶ Σισίνιος Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως 

Святые по алфавиту
Святители
Православные святые
Христианские святые V века
Архиепископы V века